La Voivre (Haute-Saône)
 La Voivre (Vosges)